Небольсин, Аркадий:
 Небольсин, Аркадий Константинович (1865—1917) — русский контр-адмирал.
 Небольсин, Аркадий Ростиславович (1932—2020) — американский историк культуры, искусствовед.